Вита Маврић (1965) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1984. || Алал такво сунце || Аница 
|-
| 1988. || Ванбрачна путовања || Марија Спасић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву || Ержи Јевропа
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е_
|-
| 2015. || Позабљени (ТВ документарна серија) || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1965.
Југословенски глумци
Словеначке глумице
Цељани
Биографије живих особа